Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
 Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn